Жульянж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Жульянж () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер